

Geografia 
 Ica – città del Perù, capoluogo dell'omonima provincia e regione
 Rio Ica – fiume del Perù

Sigle 
 Independent component analysis – analisi delle componenti indipendenti, metodo statistico
 Institute of Contemporary Arts – istituto di arte contemporanea di Londra
 Innovative Communications Alliance
Alleanza formata da Microsoft e Nortel all'interno di Unified Communications tecnologia.
 International Communication Association – Associazione accademica internazionale di studi sulla comunicazione
 International Contract Agency – organizzazione immaginaria del videogioco Hitman
 Internationale Camera Actiengesellschaft – produttore di macchine fotografiche tedesco
 Irish Citizen Army – gruppo armato di difesa di lavoratori e scioperanti di Dublino attivo negli anni 1910
 International Council on Archives – ente sovranazionale per gli archivi

Codici 
 ICA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Icabaru (Venezuela)
 ica – codice ISO 639-3 della lingua ica ede
 ICA – codice ISO 3166-2:PE della regione di Ica (Perù)

Informatica 
 ICA – protocollo utilizzato da Citrix MetaFrame per i servizi terminal

Medicina 
 Infezioni correlate all'assistenza
 Internal Carotid Artery – Arteria carotide interna

Altro 
 Ica – gruppo etnico della Colombia che parla la lingua ica
 ICA – ex azienda produttrice di fotocamere tedesca

Altri progetti